Самурский полк:
 Самурский 83-й пехотный полк — полк Русской императорской армии (до 1917 года);
 Самурский полк — воинское подразделение сил Белого движения на Юге России в 1918—1920 гг.